Validazione (industria farmaceutica)
Validazione di un metodo analitico
Validazione di progetto

Altri progetti